McComb puede hacer referencia a:
McComb (Misisipi)
McComb (Ohio)